Wedenig ist der Familienname folgender Personen:
 
 Dietmar Wedenig (* 1944), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Ferdinand Wedenig (1896–1975), österreichischer Politiker (SPÖ), Kärntner Landeshauptmann
 Karl Wedenig (1921–1986), österreichischer Politiker (ÖVP) und Nationalrat